Darko Bjedov (Knin, 28 maart 1989) is een Servische voetballer, die doorgaans als spits speelt. Hij komt sinds 2017 uit voor KAA Gent.

Clubcarrière 
Op 9 januari 2017 tekende Bjedov een contract van 2,5 seizoenen bij AA Gent. Hij debuteerde er in de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi op 20 januari 2017, die met 1-0 gewonnen werd. Hij speelde dat seizoen uiteindelijk slechts drie wedstrijden voor Gent en kon daarin geen doelpunten scoren. Bij de start van het seizoen 2017/18 werd hij naar de B-kern verwezen.

Spelersstatistieken 

Bijgewerkt t.e.m. 14 mei 2017."Darko Bjedov", srbijafudbal.com, geraadpleegd op 23 januari 2017.

Zie ook 
 Lijst van spelers van KAA Gent

Servisch voetballer